Transformer est le deuxième album de Lou Reed, sorti en 1972.
 En génétique, transformer est un gène de la drosophile.

Voir aussi 
 
Transformeur, modèle d'apprentissage profond